Leitnerbach ist ein Gewässername:

 Leitnerbach (Freisingbach), rechter Zufluss des Freisingbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Leitnerbach (Jassingbach), linker Zufluss des Jassingbaches im Bezirk Leoben, Steiermark
 Leitnerbach (Naarn), Zufluss der Naarn im Mühlviertel, Oberösterreich
 Leitnerbach (Palten), rechter Zufluss der Palten im Bezirk Liezen, Steiermark
 Leitnerbach (Rötzbach), linker Zufluss des Rötzbaches im Bezirk Leoben, Steiermark
 Leitnerbach (Strickbach), rechter Zufluss des Strickbaches im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Leitnerbach (Trattnach), rechter Zufluss der Trattnach im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich